Duitsland:
 Speicher (Duitsland), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Verbandsgemeinde Speicher, een Verbandsgemeinde in de deelstaat Rijnland-Palts

Zwitserland:
 Speicher (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Appenzell Ausserrhoden

Personen:
 Georges Speicher, een Franse wielrenner